Jazz Jackrabbit 2 — компьютерная игра в жанре платформер, производства Epic Games и Orange Games, являющейся продолжением сериала Jazz Jackrabbit о приключениях кролика Джазза. В этой части появляется возможность играть за его брата и сестру: Спэза Слэкрэббит () и Лори Джэкрэббит ().

Сюжет 
После событий игры Jazz Jackrabbit, король и королева планеты Кэрротус удостоили Джазза титула рыцаря за спасение принцессы Евы Длинноух (), на которой он теперь собирался жениться. Однако, бракосочетание было прервано вторжением врага всех кроликов — черепахи Деван Шелла () и его приспешников, который выкрал обручальное кольцо принцессы и сбежал. После подобного унижения, Джазз был брошен в темницу замка по приказу королевы Длинноух (). К счастью, Джазз сумел выбраться из темницы и теперь преследует Деван Шелла, перемещаяясь за ним во времени, дабы вернуть украденное кольцо.
По сравнению с первой частью, игра приобрела режим многопользовательской игры для состязаний по локальной сети или Интернет. В игре появилась возможность выбора более высокого разрешения экрана, отличного от 320x200 пикселей. Мощный редактор уровней поставляется на диске вместе с игрой и называется Jazz Creation Station.

Герои игры 
Джазз Джекрэббит — зелёный кролик, знакомый по первой части игры. В Jazz Jackrabbit 2 он наделён умением использовать свои уши подобно пропеллеру для плавного приземления. Джазз может также делать апперкот своим противникам, высоко подпрыгивая от поверхности земли.

Спэз Джекрэббит — смешной гиперактивный кролик малинового окраса. Его способность к двойному прыжку позволяет ему запрыгивать в недоступные для Джазза и Лори места. Второе умение Спэза это боковой удар лапой, которым он в состоянии дать серьёзный отпор противнику.

Первое появление Спэза отмечено в Jazz Jackrabbit Holiday Hare '95 в качестве неигрового персонажа.

Лори Джэкрэббит — жёлтая крольчиха. Её умения: «уши-пропеллер» (как у Джазза) и боковой удар лапой (как у Спэза).

Согласно Дэну Додриллу, являющемуся создателем Лори, её персональные данные следующие: Время рождения 13 марта 1982 года. Рост 1м 65 см. Вес 48 кг. Пол женский. Цвет шерсти жёлтый. Цвет глаз чёрный. Лори любит рисовать и занимается лёгкой атлетикой.

В качестве неигрового персонажа Лори впервые появляется в сцене женитьбы Джазза в финальном видеоролике Jazz Jackrabbit 2. Игровым персонажем она становится в Jazz Jackrabbit 2 The Secret Files и Jazz Jackrabbit 3D.

Команда разработчиков 
 Главный программист: Арджан Брюсси;
 Программирование: Митчел Оувихэнд;
 Дизайнер и продюсер: Клифф Блежински;
 Художник, мультипликатор, дизайнер: Ник Стэдлер;
 Анимация в видеороликах: Дэн Додрилл, также известный как Noogy;
 Музыка: Александр Брэндон, известный как Siren и Sandman в сообществах демосцены и трекер музыки;
 Звуковые эффекты: Нэндо Эвег;
 Дополнительный дизайн уровней: Джон Маклиллан;
 Продюсер, дополнительное музыкальное сопровождение: Роберт Аллен;
 Разработчик звукового движка: Карло Фогельсэнг;
 Дополнительное музыкальное сопровождение: Шон Хилер.

Специальные издания 
 10 декабря 1998: Jazz Jackrabbit 2: Holiday Hare '98;
 1 июля 1999: Релиз в Европе Jazz Jackrabbit 2: The Secret Files;
 Рождество 1999: Jazz Jackrabbit 2: The Christmas Chronicles — Переиздание Jazz Jackrabbit 2: Holiday Hare '98 на обновлённом игровом движке Jazz Jackrabbit 2: The Secret Files;

Критика

Примечания

Ссылки 
 JazzJackrabbit.net, портал многопользовательского режима игры Jazz Jackrabbit 2

Аркады
Платформеры
Компьютерные игры, изданные Epic Games
Компьютерные игры 1998 года
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Компьютерные игры, разработанные Epic Games